Алекса́ндр Моро́зов: Морозов, Александр (род. 1946) — советский легкоатлет-барьерист.
 
 Морозов, Александр Алексеевич (род. 1973) — российский актёр, артист эстрады, юморист, телеведущий.
 Морозов, Александр Анатольевич (1932—2008) — советский и российский филолог, литературовед.
 Морозов, Александр Андреевич (1924—2010) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Морозов, Александр Антонович (1906—1992) — советский литературовед, фольклорист, переводчик.
 Морозов, Александр Валерьевич (род. 1966) — украинский политик и предприниматель.
 Морозов, Александр Васильевич (1939—2003) — советский легкоатлет, тренер.
 Морозов, Александр Васильевич (Симон; род. 1975) — архиерей РПЦ, епископ Шахтинский и Миллеровский.
 Морозов, Александр Викторович (род. 1954) — советский и российский оперный певец (бас).
 Морозов, Александр Григорьевич (род. 1944) — русский писатель.
 Морозов, Александр Евгеньевич (род. 1973) — советский и украинский футболист.
 
 Морозов, Александр Игоревич (1937—1985) — советский спелеолог.
 Морозов, Александр Ильич (1941—2010) — советский и российский искусствовед и куратор.
 Морозов, Александр Константинович (1920—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Морозов, Александр Максимович (1923—2003) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Морозов, Александр Олегович (род. 1959) — советский и российский журналист, политолог, шеф-редактор «Русского журнала».
 Морозов, Александр Павлович (1864—1933) — юрист, управляющий министерством юстиции в правительстве Колчака.
 Морозов, Александр Семёнович (1926—1991) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Морозов, Александр Сергеевич (род. 1948) — советский эстрадный композитор, основатель группы «Форум».
 Морозов, Александр Сергеевич (род. 1947) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.